Le tournoi Hurghada International 2004 de squash est l'édition 2004 du tournoi Hurghada International qui se déroule du 6 au 12 juillet 2004 à Hurghada. Le tournoi appartient à la catégorie WSA Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 8 têtes de série. 

La  joueuse mondiale Rachael Grinham remporte le titre en finale face à la joueuse égyptienne Omneya Abdel Kawy sans perdre un jeu du tournoi. Ce nouveau titre lui permet de conquérir la  place mondiale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hurghada International

Liens externes 

Féminin 2004
Sport en Égypte en 2004
Squash en 2004
Sport en juillet 2004